Собольцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Собольцово — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Собольцово — деревня в Красногородском районе Псковской области.